Þ (латиниця) — торн, літера давньо- та середньоанглійської, готської, давньонорвезької абеток та сучасної ісландської.

 Белла Торн — американська актриса, співачка і модель.
 Віктор Торн (* 1996) — шведський лижник. Учасник зимових Олімпійських ігор 2018.
 Віллі Торн — англійський колишній професійний снукерист, спортивний коментатор.
 Вільям Л. Торн — американський актор.
 Гастон Торн — люксембурзький і європейський політик.
 Наутіка Торн — американська порноакторка.
 Ріп Торн — американський актор.
 Юзеф Торн — архітектор.

Інше 
 «Торн» — російський комплекс радіоелектронної боротьби.